Ка́пра () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Капра, Бальдассаре (1580—1626) — итальянский астроном.
 Капра, Мариано Антонио (1739—1793) — итальянский поэт.
 Капра, Марчелло — итальянский врач и философ XVI века.
 Капра, Фритьоф (род. 1939) — американский физик.
 Капра, Фрэнк (1897—1991) — американский кинорежиссёр и продюсер.
 Капра, Фрэнсис (род. 1983) — американский актёр.

Ка́пра () — эстонский топоним.
 Капра — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.

См. также 
 Вилла Капра
 Капрая (значения)